Prawica Rzeczypospolitej
 białka bogate w prolinę – proline-rich proteins